Osoby o tym nazwisku:
 Karol Weissberg – polski hokeista
 Leon Weissberg – polski malarz